Katrin ist die Beste ist eine 30-teilige Familienserie, die ab dem 7. April 1997 auf Sat.1 ausgestrahlt wurde.

Folgen

Weblinks 
 
 

Familienfernsehserie
Fernsehserie (Sat.1)
Fernsehserie der 1990er Jahre